Hobart har flere betydninger:

Byer 
 Hobart – hovedby på den australske ø Tasmanien
 Hobart, Oklahoma – en by i staten Oklahoma i USA

Personer 
 Garret Hobart (1844-1899) – amerikansk politiker, vicepræsident 1897-1899
 Percy Hobart (1885-1957) – britisk militæringeniør og generalmajor
 J. H. Hobart Ward (1823-1903) – amerikansk brigadegeneral